Ris eller RIS kan syfta på:

 Ris –  frön till de enhjärtbladiga växterna Oryza sativa (asiatiskt ris) och Oryza glaberrima (Afrikanskt ris)
 Risgryn – skalade frön från risplantan
Risgrynsgröt – en maträtt som lagas på vatten, mjölk, kanel (ofta hel), runda risgryn ("grötris") och lite salt
 Ris à la Malta – en efterrätt
 Riskaka – ett krispigt tilltugg som kan ätas som mellanmål
 Risvin – en svensk benämning på ett antal olika asiatiska drycker eller matlagningsprodukter som innehåller alkohol och är baserade på ris
 Rissläktet – ett växtsläkte i familjen gräs
 Ris – ett mängdmått, se Stycketal
 Risbuske – buskar maximalt 1 meter höga, se buske
 Påskris – kvistar, vanligen från björk, som ofta tas in i hemmen och pyntas till påsk

Geografi
 Ris, Hautes-Pyrénées – en kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Midi-Pyrénées i sydvästra Frankrike
 Ris, Puy-de-Dôme – en kommun i departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne i centrala Frankrike
 Ris-Orangis – en stad och kommun i departementet Essonne i regionen Île-de-France i norra Frankrike

RIS
 RIS – ett datorsystem som används på röntgenavdelningar, se röntgeninformationssystem